Batoporidae är en familj av mossdjur. Batoporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Batoporidae finns 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Batoporidae